Демидовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Демидовская волость (Полтавский уезд) — в составе Полтавской губернии, Полтавский уезд
 Демидовская волость (Касимовский уезд) — в составе Рязанской губернии, Касимовский уезд
 Демидовская волость (Тираспольский уезд) — в составе Херсонской губернии, Тираспольский уезд